

Дахлак-Кебір — найбільший острів в архіпелазі Дахлак
 Дахлак-Кебір — містечко на острові Дахлак-Кебір, адміністративний центр району Дахлак

Дивись також 
 Дахлак